

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Helenopol – przysiółek wsi Wilkowo Polskie w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Wielichowo
 Helenopol – osada w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Czempiń
 Helenopol – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Zduny

Zobacz też 
 Helenka, Helenowo, Helenów, Helenówek, Helenówka